

События 
 Консулы Аппий Клавдий Кавдекс (младший) (патриций) и Марк Фульвий Флакк (плебей).
 Первые гладиаторские бои в Риме (Децим Юний Брут устроил игры в память об умершем отце).
 Римлянами подавлено восстание вольсинийских рабов.
 Весна — Авангард римской армии во главе с Гаем Клавдием готовился сесть на суда в Регии. Посредничеством карфагенян между Сиракузами и Мессаной заключён мир, карфагенский флот стоит в Мессане. Флот Клавдия поплыл к Мессане, но карфагеняне принудили римские суда вернуться. Со второй попытки римляне переправились в Мессану. В Мессане Клавдий созвал сходку, пригласил адмирала карфагенян и объявил его военнопленным. Адмирал приказал своим войскам очистить город. Карфагеняне казнили адмирала и объявили Риму войну.
 Началась Первая Пуническая война (264—241 до н. э.).
 К Мессане явился сильный карфагенский флот Ганнона (сына Ганнибала). Гиерон осадил Мессану с суши. Римляне переправили в Сицилию сильное войско и принудили снять осаду.
 Александр II Эпирский начал опустошение Македонии. Антигон возвратился из Греции и выступил против Александра. Солдаты Антигона перешли на сторону врага и тот потерял Македонию. Сын Антигона Деметрий вновь набрал войско и занял Македонию и Эпир. Александр бежал в Акарнанию, но вскоре был восстановлен на престоле по желанию эпиротов и с помощью союзников.
 Основание Никомедии, столицы Вифинии.
 Царём Сирии стал Антиох II Теос, который начал своё правление огромной державой с династического брака: он женится на дочери Птолемея II Беренике.
 На Пропонтиде основан главный город древней Вифинии Никомедия (ныне Измит)
 Тимей ввёл счёт времени по Олимпиадам (датировка приблизительная)

См. также